Линда Торсон (, род. ) — канадская актриса. Известность получила благодаря своему дебюту в телесериале Мстители. Наиболее известные фильмы Валентино, Другая сестра и Розовое чувство.

Биография 
Линда Робинзон родилась в городе Торонто в Канаде и была вторым ребёнком в семье. Её отец, педагог физики, и её мать, Джун, в общей сложности воспитывали четырёх детей: старшую сестру Барбару, Линду и двух младших братьев - Гранта и Мартина.

После того как Линда окончила женскую школу-пансионат, она прошла курс обучения секретаря и устроилась работать в компанию по производству кондитерских изделий, где работал её отец.

В 1964 году она вышла замуж за оператора Барри Бергторсона и взяла его фамилию, чуть позже сократив её до Торсон для сценической звучности.

В 1965 году переехала в Лондон с целью заняться уроками танцев и вокалом. Осенью поступила в школу Королевской академии драматических искусств, которую закончила в апреле 1967 г. Получив диплом как лучший студент на вокальном отделение (сопрано), она начала заниматься балетом и уроками игры на фортепьяно. В этом же году состоялась её первая телепостановка «Месяц в деревне» по повести И.Тургенева (показанной впервые на ТВ лишь в 1977 г), в которой также участвовали Сюзанна Йорк и Иэн Макшейн.

Летом 1967 г. она прошла кастинг у известного режиссёра Джона Хьюстона на роль Энни в фильме «Грешный Дэви», но неудачно, роль получила актриса Памела Франклин. После чего осенью подписала контракт на съемки в сериале «Мстители», где играла вплоть до начала 1969 г. К сожалению роль Тары Кинг в сериале была отмечена не столь успешно как её предшественница Эмма Пил в исполнение Дайаны Ригг и карьера актрисы пошла на убыль. Первое время она часто появлялась в различных телефильмах, передачах и мероприятиях во Франции (единственная страна, где персонаж был более популярен чем Эмма Пил), но желание попасть на большой экран заставляло Линду без разбора появляться во второсортных картинах. В 1968 и 1970 она записала несколько музыкальных композиций и пару раз появилась в рекламных роликах, но начиная с 1990-х так и осталась в малобюджетном кино.

Личная жизнь 
 Барри Бергторсон (телевизионный оператор, 1964—1965)
 Сирил Дж. Смит (техасский бизнесмен, 21 апреля 1979 — 25 ноября 1981)
 Билл Боггс (журналист, актёр, 18 ноября 1984—1986). Сын Тревор (1985 г. рождения).
 Гэвин Митчелл (кинодизайнер, 20 ноября 2005 — 2011). Партнер по бизнесу с конца 90-х. Познакомилась на съемках сериала Кун-фу: Легенда продолжается.

Фильмография 

 1971 — Пальмы в метро / Palmiers du métropolitain, Les …. Анна
 1977 — Валентино / Valentino …. Билли Стритер
 1978 — Греческий магнат / The Greek Tycoon …. Анджела
 1983 — Занавес / Curtains …. Брук Парсонс
 1984 — Потерянная честь Кэтрин Бек / The Lost Honor of Kathryn Beck …. Кори Фурмэн
 1985 — Стеклянные стены / Walls of Glass …. Андри
 1986 — Джои / Joey …. Директор O’Нилл
 1986 — Гладиатор / The Gladiator …. Спикер
 1986 — Слепое правосудие / Blind Justice …. Памела Блэйк
 1986 — Сладкая свобода / Sweet Liberty …. Грейс Джеймс
 1999 — Бегом от любви / Giving It Up …. Марлен Гигантэ
 1999 — Другая сестра / The Other Sister …. Дрю Эвансон
 1999 — Разумная жертва / Mind Prey …. Шеф Роукс
 2002 — Ни жив, ни мёртв / Half Past Dead …. Судья Джейн Макферсон
 2004 — Розовое чувство / Touch of Pink …. Мать Джайлза
 2004 — Прямо во тьму / Straight Into Darkness …. Мария
 2006 — Макс – разрушитель: Кольцо огня / Max Havoc: Ring of Fire …. Дэнис Блэйн
 2006 — Его забытые жены / The Wives He Forgot …. Ева
 2011 — Человек в поезде / Man on the Train …. сестра

Награды 
 В 1970, вместе с Патриком Макни получила в Париже специальную награду «The Prix Triomphe» за заслуги в сериале «Мстители».
 В 1982 году была удостоена награды за роль в театральной постановке «Ручеек».
 В 1984 году получила награду «Drama Desk» за роль в театральной постановке «Не шуметь»
 В 2000, награждена премией BAFTA за роль Тары Кинг в Мстителях наряду с другими героями сериала.
 В 2007 г. наряду с другими исполнителями номинировалась на премию «British Soap» за сюжетный диалог в сериале «ферма Эммердейл».

Ссылки 

 

 Линда Торсон на сайте BFI
 Avengers Forever Биография
 Deadline Линда в печатной прессе
 Линда Торсон на сайте Internet Broadway Database
 Audio interview на сайте BBC Wiltshire

Лауреаты премии «Драма Деск»
Актрисы мыльных опер Великобритании